Baten Kaitos steht für:

 Baten Kaitos (Stern), Stern im Sternbild Walfisch
 Baten Kaitos: Die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean, Computerspiel